Lindsey steht für:

 Lindsey (Lincolnshire), ein Gebiet in England
 Lindsey (Ohio), Ortschaft im Sandusky County, Ohio, Vereinigte Staaten
 Lindsey (Suffolk), Dorf und civil parish im District Babergh in der Grafschaft Suffolk, England
 Lindsey (Wisconsin), Ortschaft im Wood County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Lindsey-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktis
 Kap Lindsey, Kap von Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Lindsey ist der Familienname folgender Personen:
 Alton A. Lindsey (1907–1999), US-amerikanischer Ökologe
 Ben B. Lindsey (1869–1943), US-amerikanischer Jurist und Sozialreformer
 Casimir Charles Lindsey (* 1923), kanadischer Biologe
 Coleman Lindsey (1892–1968), US-amerikanischer Politiker
 Darrell R. Lindsey (1919–1944), US-amerikanischer Bomber-Pilot

 George Lindsey (1928–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Hal Lindsey (* 1929), US-amerikanischer evangelikaler Prediger
 Hillary Lindsey (* 1976), US-amerikanische Sängerin und Liedermacherin
 Jaylin Lindsey (* 2000), US-amerikanischer Fußballspieler
 Johanna Lindsey (1952–2019), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kate Lindsey (* 1980), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Lori Lindsey (* 1980), US-amerikanische Fußballspielerin
 Mort Lindsey (1923–2012), US-amerikanischer Komponist
 Patrick Lindsey, deutscher Musikproduzent und DJ
 Patrick Lindsey (Rennfahrer) (* 1982), US-amerikanischer Rennfahrer, Teaminhaber und Geschäftsmann
 Robert Lisle Lindsey (1917–1995), US-amerikanischer Pfarrer und Orientalist
 Stephen Lindsey (1828–1884), US-amerikanischer Politiker
 Steven Lindsey (* 1960), US-amerikanischer Astronaut
 Theophilus Lindsey (1723–1808), britischer Theologe
 Washington Ellsworth Lindsey (1862–1926), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lindsay
 Linzey